Sŭrnitsa (bulgariska: Сърница) är en ort och  ett distrikt i Bulgarien.   Den ligger i kommunen Obsjtina Velingrad och regionen Pazardzjik, i den sydvästra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Sofia. Sŭrnitsa ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Sŭrnitsa är huvudsakligen kuperad. Sŭrnitsa ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Sŭrnitsa. Sŭrnitsa är det största samhället i trakten. 

I omgivningarna runt Sŭrnitsa växer i huvudsak blandskog. Runt Sŭrnitsa är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Pazardzjik (oblast)
Indelningar i Pazardzjik (oblast)